Charisma (karakter), een bijzondere persoonlijke aantrekkingskracht of uitstraling
 Charisma (theologie) een bovennatuurlijke gave in het christendom, in het bijzonder van de Heilige Geest
 Charisma Records, een Brits platenlabel
 Charisma (geslacht), een geslacht van slakken
 Charisma (tijdschrift), christelijk lifestylemagazine
 Charisma (roman), een sciencefictionboek uit 1975

Zie ook 
 Charismatische beweging
 Charismatisch gezag